Ге́нри Бойд (; 6 мая 1868 — июль 1935), в других источниках Га́рри Бойд — шотландский футболист. Выступал на позиции нападающего.

Клубная карьера 
Родился в Поллокшос неподалёку от Глазго. Начал карьеру в клубе «Сандерленд Альбион». В 1892 году выступал за «Бернли» и «Вест Бромвич Альбион» в Футбольной лиге Англии. Затем вернулся в Шотландию, где играл в клубе «Терд Ланарк».

В мае 1894 года перешёл в лондонский клуб «Вулидж Арсенал». Забил гол в своём дебютном матче против «Гримсби Таун» 10 сентября 1894 года. Всего в своём первом сезоне за «Вулидж Арсенал» сыграл 6 матчей и забил 9 голов, включая «хет-трик» в ворота «Манчестер Сити» 29 сентября и «дубль» в игре против «Линкольн Сити» 6 октября. 15 октября 1894 года в товарищеской игре против «Сандерленда» Бойд сломал ногу и выбыл из строя на год. Его возвращение состоялось  19 октября 1895 года в игре против «Бертон Свифтс», в которой он забил гол. Всего в сезоне 1895/96 он сыграл в 22 матчах Второго дивизиона, в которых забил 13 голов, а также провёл один матч в Кубке Англии. В сезоне 1896/97 сыграл в 12 матчах и забил 10 голов. Всего Бойд провёл за «Вулидж Арсенал» 41 матч и забил 32 гола.

В январе 1897 года Генри Бойд перешёл в клуб «Ньютон Хит» за £45. Дебютировал за команду 20 января 1897 года в переигровке третьего квалификационного раунда Кубка Англии против «Блэкпула», отметившись забитым мячом. В оставшейся части сезона 1896/97 сыграл 10 матчей в чемпионате и забил 5 голов, а также 4 матча в Кубке Англии. В сезоне 1897/98 Бойд в 30 матчах чемпионата забил 22 гола, став лучшим бомбардиром чемпионата. В следующем сезоне он сыграл лишь в 12 матчах и забил 5 голов. Всего провёл за клуб 62 матча и забил 35 голов.

В августе 1899 года Бойд перешёл в шотландский клуб «Фалкирк».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Arsenal.com 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Сандерленд Альбион»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Терд Ланарк»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Фалкирк»